Theems (Thames), een rivier in Engeland
 Thames (Nieuw-Zeeland), een plaats in Nieuw-Zeeland
 Thames Television, een Brits televisienetwerk